Amédée-Pierre Bovier-Lapierre, un homme politique français (1837-1899);
 Édouard Bovier-Lapierre, un homme politique français (1883-1958) ;
 Gaspard Bovier-Lapierre, un mathématicien français (1823-?) ;
 Paul Bovier-Lapierre, archéologue et jésuite français (1873-1950).